Andrea Petkovic (født 9. september 1987 i Tuzla, Jugoslavien) er en professionel tennisspiller fra Tyskland. Da hun blev spurgt om hun følte sig tysk eller serbisk svarede hun: "Obviously I'm German, but I always say my soul is still Serbian. Germans are generally more cool, reserved. I'm very emotional, have lots of fire in my personality. In that sense still feel very close to my heritage. For all that, there is much to appreciate about Germany. I feel like I am part of the 'system' and feel very rooted there."

Eksterne henvisninger 
 
 Andrea Petkovics officielle hjemmeside

Tennisspillere fra Tyskland
Personer fra Jugoslavien